Municipio de Meridian puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Meridian (condado de Clinton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Meridian (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Meridian (condado de Ingham, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ingham.